Der Roewe 950 ist die größte Limousine der chinesischen Marke Roewe.

Geschichte 
Das Fahrzeug wurde auf der Beijing Motor Show im April 2012 vorgestellt und wurde seitdem in China verkauft. 2014 erhielt der Wagen ein Facelift. Die Plattform teilt sich der Roewe 950 mit dem zwischen 2007 und 2016 bei SAIC General Motors gebauten Buick LaCrosse.

e950 
Der Plug-in-Hybrid e950 kombiniert einen  starken 1,4-Liter-Ottomotor mit zwei Elektromotoren. Dieser Antriebsstrang beschleunigt die Limousine in 8,5 Sekunden auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 185 km/h. Die elektrische Reichweite des Plug-in-Hybriden liegt bei rund 60 Kilometern.

Technische Daten

Einzelnachweise

Weblinks 

Limousine
Hybridelektroautomodell